Grand peut faire référence à :

Patronyme 

 Arnaud Grand (né en 1990), cycliste suisse ;
 Cédric Grand (né en 1976), bobeur suisse ;
 Georges Grand, comédien français ;
 Guillaume Grand (né en 1983), chanteur français ;
 Jean-Philippe Grand (né en 1953), pilote automobile français ;
 Jean-Pierre Grand (né en 1950), homme politique français ;
 Maria Grand (née en 1992), musicienne de jazz suisse ;
 Rabea Grand (née en 1984),skieuse alpine suisse ;
 Sarah Grand (1854-1943), écrivain féministe irlandais ;
 Toni Grand (1935-2005), sculpteur français.

Toponyme 

 Grand, une commune française des Vosges, célèbre pour son site archéologique où se trouvent un amphithéâtre et une mosaïque ;
 Comté de Grand (Colorado) et comté de Grand (Utah) aux États-Unis ;
 Grand (ligne bleue CTA) et Grand (ligne rouge CTA) : deux stations du métro de Chicago ;
 Agnack Grand, un village du Sénégal situé en Casamance dans le sud du pays.

Titres 

 
 Grand, série télévisée américaine réalisée par Peter H. Hunt et Art Wolff en 1990.

Divers 
 Le Grand désigne une variante du Skat, un jeu de cartes allemand très populaire. Le terme est identique en allemand et en français ;
 Le Grand est un cinéma du centre de Stockholm, où Olof Palme s'est rendu avec son épouse le soir de son assassinat ;
 Grand d'Espagne, une dignité de la haute noblesse espagnole ;
 Liste de personnages historiques appelés le Grand.

Voir aussi
 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme anglais